Born-Verlag steht für:

 Born-Verlag (Kassel), Verlag mit Sitz in Kassel (vormals in Berlin)
 Born-Verlag (Wuppertal), Verlag mit Sitz in Wuppertal